

Toponyme 
Saint-Aubert (avec un trait d'union) désigne plusieurs lieux ou édifices, dont :

 Saint-Aubert, municipalité du Québec.
 Saint-Aubert, commune française du Nord.

Patronyme 
C'est aussi le patronyme de plusieurs personnes, dont :
 Emmanuel de Saint-Aubert, philosophe français ;
 Hélène de Saint-Aubert (1971), critique littéraire et historienne française de la littérature.